Dannella är ett släkte av dagsländor. Dannella ingår i familjen mossdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdagsländor
Dannella